Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Oboro, de la Clase Ikazuchi, activo desde 1899, reclasificado como dragaminas en 1921.
 El Oboro, de la Clase Fubuki, activo desde 1931 y hundido en 1942.